La Reina (Chili), een gemeente in de Chileense regio Metropolitana de Santiago
La Reina (El Salvador), een gemeente in het Salvadoraanse departement Chalatenango